ADO of Ado kan verwijzen naar:
ADO '20, een voetbalclub uit Heemskerk
ADO Den Haag, een voetbalclub uit Den Haag
ADO Den Haag (vrouwenvoetbal), de vrouwenafdeling van diezelfde voetbalclub
ADO Den Haag Stadion, Den Haag
ADO (honkbal), een honkbalclub uit Den Haag
Ado (speelgoed), producent van kinderspeelgoed en kindermeubeltjes
ActiveX Data Objects, een verzameling COM-klassen voor de ontwikkeling van 'native' Windows applicaties
ADO.NET een verzameling klassen voor standaardisering van data-toegang van .NET-applicaties 
Miraldo Câmara de Souza, Braziliaans voetballer met bijnaam Ado
Eduardo Roberto Stinghen, Braziliaans WK-winnaar met bijnaam Ado